Desa Tumapel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tumapel (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,48), Jawa Timur, 
 Desa Tumapel (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 112,48), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar